О’Брайен, Пэт ():
 О’Брайен, Пэт (1899—1983) — американский актёр.
 О’Брайен, Пэт (род. 1968) — американский гитарист.